Margaret Scriven ha battuto in finale Helen Jacobs 7–5 4–6 6–1.

Teste di serie
 Helen Jacobs (finalista)
 Margaret Scriven (campionessa)
 Alice Marble (secondo turno)
 Betty Nuthall (ottavi di finale)
 Simonne Mathieu (semifinali)
 Kay Stammers (quarti di finale)
 Sylvia Henrotin (secondo turno)
 Lolette Payot (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1934